Limardo ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Limardo (* 1987), venezolanischer Fechter
 Rubén Limardo (* 1985), venezolanischer Fechter